"Godfellas" (conocido como "Un dios entre nosotros" en España y "Los seguidores de Dios" en Latinoamérica) es el episodio 52 (vigésimo de la tercera temporada) de la serie de televisión de dibujos animados estadounidense Futurama.

Sinopsis 
Tras una batalla contra piratas espaciales, de la que Bender se escabulle ocultandose en el compartimento de los torpedos, 
el robot es disparado al espacio por error, y queda vagando entre galaxias y planetas. Mientras flota sin rumbo, un meteorito procedente de una lluvia de meteoritos se clava en su cuerpo, creando una reacción química con su cuerpo metálico, y propiciando así el nacimiento de una civilización microscópica, que lo toma como un dios.
Mientras tanto, en la Tierra, Fry por su parte no se da por perdido e intenta encontrar a Bender por todos los medios.

Concepto filosófico
El episodio muestra de manera simpática varios conceptos filosóficos acerca de la existencia de Dios, de su aspecto o de lo que los humanos entendemos como Dios. El guion plantea la cuestión de si Dios es un ente paranormal, un ser superior, un conjunto de galaxias, o si sencillamente radica en las personas que ayudan a otras desinteresadamente, como en el caso de Fry en su afán de encontrar a Bender.

Referencias culturales
El título del capítulo es un juego de palabras con Goodfellas, la película de Martin Scorsese, si bien las dos historias no guardan relación entre sí. La traducción española del título mantiene este juego de palabras, ya que esta película se llamó "Uno de los nuestros" en el doblaje español.

Episodios de Futurama
Episodios de televisión de 2002
Representaciones ficticias de Dios